Gmina Lee (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Lee (hrabstwo Adair)